dtv-Atlas est une série de livres scientifiques populaires de la maison d'édition  (dtv). Le premier volume était le dtv-Atlas Weltgeschichte, paru en 1964. Les volumes se caractérisent par leur compacité et un grand nombre d'illustrations. Les illustrations et les textes sont en vis-à-vis pour mieux se compléter. Ils sont commercialisés en France par l'éditeur Le Livre de poche dans sa collection Pochothèque.

Liste des ouvrages dtv-Atlas

Notes et références 

Titre de presse créé en 1964
Atlas